The IVth Crusade () — четвёртый студийный альбом британской дэт-метал группы Bolt Thrower.

Как и предыдущий альбом War Master, он был выпущен на лейбле Earache Records с продюсером Колином Ричардсом и самими участниками группы в качестве сопродюсера. Запись альбома велась на новой студии Sawmill Studios в августе 1992 года. Выпущен альбом был в октябре 1992 года в Великобритании, в США это было значительно позже — 26 января 1993 года.

Альбом посвящён четвёртому крестовому походу и последующему падению Константинополя. Обложка альбома представляет собой картину Эжена Делакура «Вход крестоносцев в Константинополь» (1204, картина 1840 года).

По сравнению с предыдущим альбомом звук стал плотнее, гитарные риффы более низкими и тяжёлыми. Значительно замедлился темп композиций. В альбоме появились дум-мотивы, которых ранее не было, что вызвано влиянием на группу творчества таких дум-метал коллективов как Candlemass и Black Sabbath. Элементы грайндкора полностью остались в прошлом. Наиболее выражен дэт/дум-метал в песнях «This Time It’s War» и «As the World Burns».

В оригинальной версии альбома входит 11 композиций. Однако в переиздании 1996 года имеется также две дополнительные композиции: «Crown Life» и «Lament».

Список композиций 
Все песни были написаны группой Bolt Thrower.

Участники записи 
 Карл Уиллетс — вокал
 Гэвин Уорден — гитара
 Барри Томпсон — гитара
 Эндри Уэйл — барабаны
 Джо Бенч — бас-гитара
 Колин Ричардсон — запись, продюсирование

Дополнительные участники 
 Эжен Делакур — автор картины, на базе которой была создана обложка
 Пауль Мкхелале — дизайн
 Джон Корфлайд — инженирование
 Алан Фиш — миксирование
 Стив Харрис — миксирование

Примечания

Ссылки 

Альбомы Earache Records
Альбомы Relativity Records
Альбомы Bolt Thrower